Ро́нин:
 Ронин — деклассированный самурай феодального периода Японии.
 «Ронин» — художественный фильм 1998 года, производство Великобритания — США — Франция.
 Ronin — серия комиксов Фрэнка Миллера.
 Ронин, Владимир Карлович (род. 1958) — бельгийский историк и филолог-русист.
 Ронин — сценический псевдоним Александра Цоя.